Meervoudige chemische overgevoeligheid, een chronische aandoening met symptomen die optreden als reactie op blootstelling aan chemische stoffen
 Michigan Central Station, een monumentaal treinstation in Detroit 
 Monte-Carlosimulatie, een simulatietechniek
 Motion City Soundtrack, een Amerikaanse rockband
 Music Construction Set, een computerprogramma uit 1984
 multi cloning site, een plaats in een plasmide dat DNA-sequenties bevat.